Военное кладбище Минска является, наряду с Кальварийским кладбищем, одним из самых старых некрополей в черте города, где свой последний покой обрели многие выдающиеся люди Беларуси. Расположено в Советском районе города, по адресу: ул. Козлова, 11. Площадь 4,15 га. Общее количество захоронений — около 3000 (на лето 2017 года).

Не следует путать с минским Братским воинским кладбищем Первой мировой войны.

История 
История Военного кладбища в Минске начинается в 1840-х годах как место захоронения военнослужащих, умерших в Минском военном госпитале. Прежде первый объект такого типа находился на улице Госпитальной на Долгом Броде. Под конец столетия тот некрополь был переполнен, и в 1895 году было принято решение о его закрытии.

Новое Военное кладбище было основано рядом. Аллеи разделили его территорию на четыре части — в двух частях хоронили пехотинцев, в двух других — артиллеристов и представителей прочих родов войск.

Торжественное освящение кладбища состоялось 2-го июня 1895 года, церемонию проводил духовник 30-й пехотной дивизии отец Павел Богданович. Была начата работа по строительству каменной часовни, однако окончательным решением было возведение каменного православного храма — Александро-Невской церкви, посвящённого жертвам русско-турецкой войны 1877—1878 годов. На её стенах — мемориальные доски с именами воинов-белорусов 30-й артиллерийской бригады и 119-го Коломенского полка, героически погибших под Плевной.

В 1917-м году кладбище перешло в руки государства и сегодня является собственностью города.

В 1920—1930-х на Военном кладбище хоронили видных государственных, военных, научных деятелей, представителей творческой интеллигенции. В 1980 году на кладбище насчитывалось 547 захоронений участников Минского подполья, партизан и советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

С середины 1950-х Военное кладбище закрыли для погребений. В 1982—1983 годах проведены реставрационные работы в Александро-Невской церкви. В 2005-м участок воинских захоронений реконструирован и благоустроен. На могилах выдающихся белорусских литераторов Янки Купалы и Якуба Коласа установлены памятники.

1 сентября 2010 года на Военном кладбище состоялось открытие обелиска «Суворовцам, нахимовцам и кадетам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим свои жизни за Отечество». Решение об установке обелиска было принято Республиканским советом общественного объединения Белорусский суворовско-нахимовский союз, в целях увековечения памяти погибших за Отечество и патриотического воспитания молодежи.В 2018 году началась масштабная реконструкция (благоустройство) кладбища, которая привела к существенному изменению его внешнего вида: старые надгробия (в основном кресты) массово заменялись унифицированными подголовниками, почти все ограждения были убраны и переплавлены. Многие родственники погребённых жаловались, что работы проводились явочным порядком, без предварительного уведомления и согласования с ними. В числе прочих была демонтирована богато украшенная ограда вокруг могилы заместителя председателя ГПУ БССР Иосифа Опанского, а ограждение могилы известного врача-акушера Максима Выдрина рабочие не сумели перепилить, повредив её. Было также спилено несколько десятков деревьев. По словам представителя Мингорисполкома, кладбище имеет статус историко-культурной ценности второй категории только из-за нескольких объектов, вследствие чего этот статус не распространяется на обычные захоронения граждан.

Могилы известных людей 
см. Похороненные на Военном кладбище Минска

См. также 
 Церковь святого благоверного князя Александра Невского (Минск)
 Восточное кладбище (Минск)
 Кальварийское кладбище

Примечания

Литература 
 Минск: Энцикл. справочник / Редкол.: Бровка П. У. (гл. ред.) и др. - Минск: Гл. ред. Белорус. Сов. Энциклопедии, 1980. - 424 с.

Ссылки 
 Список похороненных на кладбище русских воинов

Кладбища Минска